La carpicultura és l'especialització de l'aqüicultura en la cria de carpes en un recinte amb finalitats de repoblació o comercials. L'any 2006 es van criar 18,3 milions de tones de carpes i ciprínids.

Vegeu també 
 Aqüicultura
 Piscicultura
 Algicultura
 Mitilicultura
 Ostreïcultura

Referències 

 

Aqüicultura